Die Baltic League 1990 war die erste Saison des Fußballwettbewerbs für baltische Vereinsmannschaften. Sie startete am 7. April 1990 und endete am 20. Oktober 1990. Sieger wurde Žalgiris Vilnius aus Litauen.

Hintergrund 
Im Zuge der Singenden Revolution, die schlussendlich zum Zusammenbruch der Sowjetunion führte, erklärte zuerst Litauen am 11. März 1990 ihre Unabhängigkeit von der UdSSR. Žalgiris Vilnius trat noch zum ersten Spieltag in der höchsten sowjetischen Liga an, zog sich danach jedoch vom Wettbewerb zurück. Andere Mannschaften verblieben hingegen teilweise bis zum Ende 1991 in den Ligen des UdSSR-Fußballverbands. In den einzelnen Teilrepubliken wurden mitunter zwar Meisterschaften ausgespielt, diese hatten jedoch nur den Status von Regionalmeisterschaften. Erst ab 1990 formierten sich einzelne Landesmeisterschaften der russischen Teilrepubliken, auch hier war Litauen der Vorreiter. Estland mit der Meistriliiga sowie Lettland mit der Virslīga folgten 1992, nachdem diese ihrerseits am 20. bzw. 21. August 1991 ihre Unabhängigkeit erklärt hatten.

Modus 
An der Baltic League nahmen insgesamt 18 Mannschaften teil, darunter befanden sich neun aus Litauen, sechs aus Lettland, zwei aus Estland sowie eine Mannschaft aus Russland. Gespielt wurde in reiner Ligaform mit Hin- und Rückspiel, so dass ursprünglich jedes Team 34 Spiele absolvieren sollte. Aufgrund des Rückzuges einer Mannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb trugen die meisten Teams jedoch nur 33 Spiele aus, drei Mannschaften sogar nur 32. Die punktbeste Mannschaft zu Saisonende stand als Meister dieser Liga fest.

Einen besonderen Stellenwert besaß die Baltic League in Litauen. Die ersten vier Mannschaften der A Lyga, in der die regionale Meisterschaft ausgespielt wurde, traten gegen die besten vier litauischen Mannschaften der Baltic League im K.-o.-System an, um den litauischen Meister auszuspielen. Hierbei setzte sich Sirijus Klaipėda mit 3:2 im Elfmeterschießen gegen Ekranas Panevėžys durch. Alle litauischen Mannschaften der ersten Ausgabe der Baltic League nahmen 1991 auch in der A Lyga teil.

Teilnehmer 
Mit Žalgiris Vilnius spielte lediglich ein Team in der höchsten russischen Liga und konnte dort 1989 den vierten Platz belegen. Neben Zweitligaabsteiger KKI Daugava Riga spielten alle anderen Mannschaften in der dritten russischen Liga oder darunter, Regionalmeisterschaften mit eingeschlossen.

Tabelle 

|}

Spiele und Ergebnisse

Torschützenliste

Weblinks 
 Baltic League 1990 auf rsssf.com (englisch)
 Schiedsrichter, Torschützen und Zuschauerzahlen zu den litauischen Vereinen (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1990
1990